«Valles» - o «Vallés»- puede hacer referencia a:

 Valles, plural de valle, una llanura o depresión entre montañas o dos vertientes, con forma inclinada y alargada;

Toponimia 
Valles
 Valles, núcleo de Reocín, Cantabria, España;
 Valles, localidad de Palencia, España;
Vallés
 Vallés, una comarca natural de Cataluña, España (vallesanos);
Vallés Occidental, comarca administrativa del Vallés, con dos cocapitales en Sabadell y Tarrasa (vallesanos occidentales);
Vallés Oriental, comarca administrativa del Vallés, con capital en Granollers (vallesanos orientales);
 Vallés, municipio de la Comunidad Valenciana, España (vallesinos);
 Vallés, una parroquia del concejo asturiano de Villaviciosa, España;

Apellidos 
 Vallés, apellido:
 Adrián Vallés, piloto de automovilismo español;
 Alejandro Soriano Vallés, poeta mexicano;
 Alfonso Vallés Vallés, actor de doblaje español; 
 Edmon Vallés y Perdrix y Perdrix, periodista y escritor español en lengua catalana;
 Francisco Javier Sánchez Vallés, futbolista español que se desempeñaba como defensor;
 Francisco Vallés ("el divino Vallés"), médico de cámara de Felipe II;
 José Lladó Vallés, abogado y político español del ;
 José Manuel González y Fernández-Vallés, filólogo, asturianista y arqueólogo de Asturias, España;
 Josep Maria Vallés i Torner, dibujante y guionista de televisión español;
 Juan Vallés, alto funcionario del  de Navarra, España;
 Kike Vallés, locutor, productor de radio y presentador de televisión de Venezuela;
 Lorenzo Vallés, pintor español del ;
 Pedro de Vallés, humanista, historiador y paremiólogo español del ;
 Rafael Moneo Vallés, arquitecto de Tudela, España;
 Ramón Guardans Vallés, abogado, directivo y político monárquico conservador español;
 Vicente Vallés, periodista y presentador de programas de noticias en España;

Homofonía 
 Bages, ;

Miscelánea 
 Orquesta sinfónica del Vallés, orquesta sinfónica de Sabadell, Barcelona, España.